Der Championnat National du Benin 2022/23 ist die 43. Saison der höchsten beninischen Spielklasse im Fußball. Es nehmen 36 Mannschaften teil, die zunächst in vier Gruppen je zwei Mal gegeneinander angetreten sind. Der erste Spieltag fand am 12. und 13. November 2022 statt und die Vorrunde endete mit dem 18. Spieltag am 28./29. Januar. Anschließend ist die Playoff-Phase angesetzt, wobei der Meister in den „Championship Playoff“ (Super Ligue Pro) ermittelt wird. Qualifiziert sind die vier besten Mannschaften der jeweiligen Gruppe, wobei Partien (Hin- und Rückspiel) nur gegen Mannschaften aus anderen Gruppen ausgetragen werden.

Tabelle

Vorrunde

Zone A (Nord)

Zone B (Centre et Sud-Ouest)

Zone C (Atlantique-Littoral)

Zone D

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Benin
Fußballsaison 2022/23